«Эксперимент: Зло» () — британско-американский фильм ужасов режиссёра , вышедший в прокат 10 апреля 2014 года в Великобритании и 25 апреля 2014 года в США. В России фильм вышел 8 мая 2014 года. Фильм основан на  — парапсихологическом эксперименте 1972 года, проведённом в Торонто.

Сюжет 
Неортодоксальный профессор, использующий в своей работе спорные методы, и его лучшие ученики проводят серию тестов на молодой пациентке, подводя ее к грани безумия. Эксперимент выходит из-под контроля, и начинают происходить ужасающие мистические явления с необратимыми последствиями. Группа понимает, что вызвала более страшные и темные силы, чем когда-либо могла себе представить, и против них она бессильна.

В ролях 
 Джаред Харрис — профессор Джозеф Коупленд
 Сэм Клафлин — Брайан Макнил
 Оливия Кук — Джейн Харпер / Иви Двайер
 Эрин Ричардс — Кристина «Крисси» Далтон
 Рори Флек Берн — Гарри Абрамс
 Лори Калверт — Филлипп

Съёмки 
Основные съёмки начались 12 июня 2012 года на «Hammer Film Productions». Позже в июле съёмки начались в Оксфордшире и Хартфордшире. Съёмки проходили в колледже «Мертон» и Бодлианской библиотеке в Оксфорде. «Hammer Films Productions» завершили съёмки 16 июля 2012 года.

Примечания

Ссылки 
 Эксперимент: Зло на ComingSoon.net
 Hammer Films — The Quiet Ones

Фильмы ужасов Великобритании
Фильмы ужасов США
Независимые фильмы Великобритании
Независимые фильмы США
Фильмы Великобритании 2014 года
Фильмы США 2014 года
Фильмы ужасов 2014 года
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы о привидениях
Фильмы Hammer Film Productions
Фильмы Lionsgate Films
Фильмы Джона Пога